United Presbyterian Church steht für:

kirchliche Organisationen:
 United Presbyterian Church of Scotland (1847–1900)
 United Presbyterian Church of North America (1858–1958)
 United Presbyterian Church in the USA (1958–1983) 

im NRHP gelistete Objekte:
 United Presbyterian Church (Idaho), ID-Nr. 79000807
 United Presbyterian Church (Illinois), ID-Nr. 80001398
 United Presbyterian Church (New York), ID-Nr. 05001124
 United Presbyterian Church (Washington), ID-Nr. 89002095

Siehe auch:
 First United Presbyterian Church